За время показа сериала Секретные материалы. было выпущено множество книг-новелизаций, написанных по мотивам сюжетов, а также всевозможных гидов по сериалу — официальных и нет.

Некоторые из романов выходили и в твёрдой и в мягкой обложках, а также выпущены в виде аудиокниг, прочитанных звёздами сериала — Джиллиан Андерсон, Джоном Невиллом, Стивеном Уилльямсом, Брюсом Ховардом и Митчем Пиледжи.

Изданное в США 

В скобках указан эпизод, новеллизацией которого является роман. Если эпизод не указан, то сюжет романа придуман автором.

Серия Juvenile 

Издательство Harper Entertainment. Для подростков и школьников средних классов ():
 
 «X Marks The Spot» — Лес Мартин (Pilot)
 «Darkness Falls» — Лес Мартин (Darkness Falls)
 «Tiger, Tiger!» — Лес Мартин (Fearful Symmetry)
 «Squeeze» — Эллен Стайбер (Squeeze)
 «Humbug» — Лес Мартин (Humbug)
 «Shapes» — Эллен Стайбер (Shapes)
 «Fear» — Лес Мартин (Blood)
 «Voltage» — Истон Ройс (D.P.O)
 «E.B.E.» — Лес Мартин (E.B.E)
 «Die Bug, Die!» — Лес Мартин (War of the Coprophages)
 «Ghost In The Machine» — Лес Мартин (Ghost In The Machine)

Серия Young Adults 
 
 «The Calusari» — Garth Nix (The Calusari)
 «Eve» — Ellen Steiber (Eve)
 «Bad Sign» — Easton Royce (Syzygy)
 «Our Town» — Eric Elfman (Our Town)
 «Empathy» — Ellen Steiber (Oubliette)
 «Fresh Bones» — Les Martin (Fresh Bones)
 «Control» — Everett Owens (Pusher)
 «The Host» — Les Martin (The Host)
 «Hungry Ghosts» — Ellen Steiber (Hell Money)
 «Dark Matter» — Easton Royce (Soft Light)
 «Howlers» — Everett Owens (Unruhe)
 «Grotesque» — Ellen Steiber (Grotesque)
 «Regeneration» — Everett Owens (Leonard Betts)
 «Quarantine» — Les Martin (F. Emasculata)
 «Haunted» — Ellen Steiber (Shadows)
 «Miracle Man» — Terry Bisson (Miracle Man)

Третья серия 

 «Ascension» — Квентин Томас (Duane Barry / Ascension/ One Breath)
 «Hunter» — Чарльз Грант (Colony / End Game)

Романы 
 
Издательство Harper Entertainment:

 «Goblins» (Чарльз Грант)
 «Whirlwind» (Чарльз Грант)
 «Ground Zero» (Кевин Андерсон)
 «Ruins» (Кевин Андерсон)
 «Antibodies» (Кевин Андерсон)
 «Skin» (Бен Мэзрич)

Адаптации фильмов 

Издательство Harper Entertainment:

 «The X-Files: The Movie» (Элизабэт Хэнд)
 «The X-Files: I Want To Believe» (Макс Аллан Коллинз)

Изданное в России 

В России издано множество книг по мотивам сериала. Все книги были опубликованы издательством АСТ и Terra Fantastica. В скобках указан автор романа.

Каноничные произведения 

Адаптации фильмов:

 Секретные материалы: Борьба за будущее (Элизабет Хэнд) — 2000
 Секретные материалы: Хочу верить (Макс Аллан Коллинз) — 2008

Оригинальные романы:

Кроме того, в 1999 году в России были изданы оригинальные романы зарубежных авторов, не являющиеся адаптациями сценария эпизодов:

 Гоблины (Чарльз Грант)
 Кровавый ветер (Чарльз Грант)
 Руины (Кевин Андерсон)
 Эпицентр (Кевин Андерсон)
 Антитела (Кевин Андерсон)
 Кожа (Бен Мецрих)
 Борьба с будущим (Элизабет Хэнд)

Российские авторы 

Кроме того, было выпущено большое число романов, которые были написаны российскими авторами — часть из них является литературной адаптацией эпизодов сериала (например: Файл №215 - является 15 серией 2 сезона сериала), часть — новые истории, и издавались только в России.

1. Канал связи (А.Лазарчук, Д.Соловьев, С.Стрелецкий, И. Федоров)

• Файл №100. Секретные материалы (1999) // Автор: Андрей Лазарчук   

• Файл №101. Бездонная глотка (1999) // Автор: Дмитрий Соловьёв   

• Файл №102. Выползень (1999) [под псевдонимом Сергей Стрелецкий] // Автор: Сергей Бережной   

• Файл №103. Канал связи (1999) // Автор: Игорь Фёдоров   

2. Тени (И. Андронати, И. Федоров, Р. Хард, Д. Соловьев)  

• Файл №104. Джерсийский дьявол (1999) [под псевдонимом Ричард Хард] // Автор: Ирина Андронати   

• Файл №105. Тени (1999) // Автор: Игорь Фёдоров   

• Файл №106. Дух из машины (1999) // Авторы: Ирина Андронати, Игорь Фёдоров   

• Файл №107. Лед (1999) // Автор: Дмитрий Соловьёв   

3. Ева (В.Гончаров, А.Столяров, В.Владимирский, И.Андронати)   

• Файл №108. Дверь во Вселенную (1999) // Автор: Владислав Гончаров   

• Файл №109. Падший ангел (1999) // Автор: Андрей Столяров   

• Файл №110. Ева (1999) // Автор: Василий Владимирский   

• Файл №111. Огонь (1999) // Автор: Ирина Андронати   

4. Месть из могилы (Д.Соловьев, И.Андронати, Н.Романецкий)  

• Файл №112. Где-то там, за морем... (1999) // Автор: Дмитрий Соловьёв   

• Файл №113. Перевёртыш (1999) // Автор: Ирина Андронати  

• Файл №114. «Лазарь» (1999) // Автор: Ирина Андронати 

• Файл №115. Месть из могилы (1999) // Автор: Николай Романецкий  

5. Чудотворец (А. Лазарчук, И. Андронати, Д. Витман, А. Николаев) 5-237-03928-6, 5-7921-0266-X  

• Файл №116. ВБО (1999) // Автор: Андрей Лазарчук  

• Файл №117. Чудотворец (1999) // Автор: Ирина Андронати  

• Файл №118. Змеиная кожа (1999) // Автор: Денис Витман  

• Файл №119. И пала тьма (1999) [под настоящим именем Андрей Николаев] // Автор: Андрей Легостаев  

6. Умереть, чтобы выжить (С.Стрелецкий, К.Королев, В.Езамной, А.Лазарчук)  

• Файл №120. Последняя охота (1999) [под псевдонимом Сергей Стрелецкий] // Автор: Сергей Бережной   

• Файл №121. Умереть, чтобы выжить (1999) // Автор: Кирилл Королёв   

• Файл №122. Истошные сны (1999) [под псевдонимом Вс. Езамной] // Автор: Николай Романецкий   

• Файл №123. Настоящая власть (1999) // Автор: Андрей Лазарчук  

7. Монстр (А.Столяров, В.Гончаров, И.Андронати)  

• Файл №201. Маленькие зелёненькие человечки  [= Не верь никому] (2000) // Автор: Ирина Андронати   

• Файл №202. Монстр (2000) [под псевдонимом Ричард Хард] // Автор: Ирина Андронати  

• Файл №203. Корпорация «Кровь» (2000) // Автор: Владислав Гончаров   

• Файл №204. Истина где-то там (Бессонница) (2000) // Автор: Андрей Столяров   

8. Идущий в огне (А.Лазарчук, В.Мирской, А.Столяров) 5-237-05446-3, 5-7921-0314-3     

• Файл №205. Дуэйн Берри (2000) // Автор: Андрей Лазарчук     

• Файл №206. Восхождение (2000) // Автор: Андрей Лазарчук     

• Файл №207. Троица (2000) // Автор: Василий Владимирский     

• Файл №208. Одно дыхание (2000) // Автор: Андрей Лазарчук    

• Файл №209. Идущий в огне (2000) // Автор: Андрей Столяров  

9. Длань-наказующая (А.Легостаев, В.Гончаров, В.Мирской, Р.Хард, В.Рыбаков) 5-237-05281-9, 5-7921-0303-8     

• Файл №210. Ликвидация филиала (Церковь Красного музея) (2000) // Автор: Андрей Легостаев      

• Файл №211. Excelsis dei (2000) // Автор: Владислав Гончаров     

• Файл №212. Обри (2000) // Автор: Василий Владимирский      

• Файл №213. Неотразимый (2000) [под псевдонимом Ричард Хард] // Автор: Ирина Андронати     

• Файл №214. Длань наказующая (2000) // Автор: Вячеслав Рыбаков   

10. Свежие кости (В. Владимирский, А. Лазарчук, В.Рыбаков)     

• Файл №215. Свежие кости (2000) // Автор: Василий Владимирский      

• Файл №216. Колония (2000) // Автор: Андрей Лазарчук           

• Файл №217. Конец игры (2000) // Автор: Андрей Лазарчук              

• Файл №218. Ужасающая симметрия (2001) // Автор: Вячеслав Рыбаков    

11. Корабль-призрак (В. Вербицкий, В.Гончаров, А.Легостаев, В.Рыбаков)   

• Файл №219. Корабль-призрак (2000) // Автор: Владислав Гончаров      

• Файл №220. Розыгрыш (2000) // Автор: Вячеслав Рыбаков      

• Файл №221. Калушари (2000) // Автор: Вячеслав Рыбаков      

• Файл №222. Камень в болото (2000) // Автор: Андрей Легостаев   

12. Откровение (Д.Скальников, Д.Захаров, И.Бахтина, Н.Романецкий, Е. и А.Первушины)           

• Файл №303. Молния («Д.П.О.») (2000) // Автор: Денис Скальников       

• Файл №311. Откровение (2000) // Автор: Дмитрий Сергеевич Захаров     

• Файл №312. Инстинктивное отвращение (2001) // Автор: Ирина Бахтина      

• Файл №313. Сизигия («Город истинного согласия») (2000) // Автор: Николай Романецкий             

• Файл №403. Дом (2000) // Авторы: Антон Первушин, Елена Первушина    

13. Беспокойство (А.Столяров, В.Мирской, Ян Кельтский, В.Гончаров) 5-17-001144-X, 5-17-002681-1            

• Файл №223. Рассеянный свет (2000) [п.п. Владимир Мирский] // Автор: Василий Владимирский            

• Файл №308. Teso dos Bichos (Курган двух тварей) (2000) // Автор: Я. Кельтский             

• Файл №402. Беспокойство (2000) // Автор: Владислав Гончаров             

• Файл №404. Телико (2000) // Авторы: Антон Первушин, Елена Первушина    

14. Пустыня цвета крови (Нарий Манович и К. Королев)           

• Файл №225. Пустыня цвета крови  [= День сенсаций] (2001) // Автор: Андрей Измайлов       

• Файл №301. Путь благословенных (2001) // Автор: Андрей Измайлов             

• Файл №302. Операция «Скрепка» (2001) // Автор: Андрей Измайлов            

• Файл №512. Время полной луны (2001) // Автор: Кирилл Королёв    

15. Аватара (Я.Кельтский, Н.Манович, Н.Романецкий, В.Рыбаков)     

• Файл №308. Никто нам с тобой не помешает (2000) // Автор: Николай Романецкий      

• Файл №314. Химеры — навсегда! (2000) // Автор: Андрей Измайлов            

• Файл №321. Аватара (2000) // Автор: Я. Кельтский             

• Файл №405. Поле, где я умер (2001) // Автор: Вячеслав Рыбаков    

16. Раса господ (Н. Аллунан, А. Первушин)     

• Файл №322. Трясина (2002) // Автор: Наташа Аллунан     

• Файл №324. Девочка, встань («Talipha Cumi») (2001) // Автор: Антон Первушин       

• Файл №401. Раса господ («Herrenvolk») (2001) // Автор: Антон Первушин       

• Файл №419. Синхронность (2001) // Автор: Антон Первушин   

17. Cписок (Н. Аллунан, В.Вербицкий, А.Симагин, В.Рыбаков) 5-17-011061-8, 5-7921-0451-4            

• Файл №224. Наш городок (2001) // Автор: Вячеслав Рыбаков             

• Файл №305. Список (2001) // Автор: Валерий Вербицкий              

• Файл №306. Вдвойне Робкий (2001) // Автор: Андрей Симагин            

• Файл №620. Просто человек (2001) // Автор: Наташа Аллунан    

18. Необычные подозреваемые (Н.Аллунан, Д.Соловьев, О.Хомякова)   

• Файл №503. Необычные подозреваемые (2002) // Автор: Наташа Аллунан     

• Файл №504. Окольные тропы (2002) // Автор: Наташа Аллунан      

• Файл №608. Украденное рождество (2002) // Автор: Ольга Хомякова      

• 107 архивный. лед  

19. Погребённые заживо (В.Рыбаков, Н.Аллунан, Н.Романецкий) 5-17-012734-0, 5-7921-0507-3           

• Файлы №315-316. Погребенные заживо (2002) // Автор: Николай Романецкий            

• Файл №406. Кровавое действо (2002) // Автор: Вячеслав Рыбаков            

• Файл №506. Мой великий мутант и другие животные (2002) // Автор: Наташа Аллунан      

20. Око разума (Н.Аллунан)  • Файл №417. Tempus Fugit (2003) // Автор: Наташа Аллунан    

• Файл №418. Макс (2003) // Автор: Наташа Аллунан     

• Файл №422. Элегия (2003) // Автор: Наташа Аллунан    

• Файл №423. Демоны (2003) // Автор: Наташа Аллунан         

• Файл №516. Око разума (2003) // Автор: Наташа Аллунан   

21. Странники (Н.Аллунан, О.Гусева.)          

• Файл №304. Последнее откровение Клайда Брукмана (2004) // Авторы: Дмитрий Соловьёв, Наташа Аллунан             

• Файл №420. Мелочь пузатая (2004) // Автор: Наташа Аллунан             

• Файл №515. Странники (2004) // Автор: Наташа Аллунан            

• Файл №802. Порознь (2004) // Автор: Наташа Аллунан    

22. Скрытая правда           

• Файл №365. Незаконный эмигрант (2003) // Автор: Александр Прозоров      

• Файл №370. Правда, выплывшая наружу (2003) // Автор: Павел Киракозов   •    

• Файл №371. Скрытая правда (2003) // Автор: Павел Киракозов   

23. Швейцарские часы    

• Файл №381. Зеркало-2 (2003) // Автор: Андрей Измайлов      

• Файл №385. Швейцарские часы (2003) // Автор: Вадим Кузнецов            

• Файл №Е-387. Переходя рубикон (2003) // Автор: Алексей Иванович    

24. Игра света Александр Прозоров, Наташа Аллунан, Алексей Ильин            

• Файл №389. Проклятый «Мустанг» (2005) // Автор: Александр Прозоров             

• Файл №406. Игра света (2003) // Автор: Наташа Аллунан              

• Файл №415. Фатум (2003) // Автор: Алексей Ильин    

25. Игра с огнём           

• Файл №410. Игра с огнём (2004) // Автор: Андрей Измайлов       

• Файл №425. Швейцарский счет (2003) // Автор: Вадим Кузнецов      

• Файл №426. Эликсир (2003) // Автор: Сергей Неграш   

26. Кинг-Конг мёртв    

• Файл №428. Кинг-Конг мёртв (2004) // Автор: Андрей Измайлов      

• Файл №432. Чечевичная похлебка (2003) // Авторы: Андрей Легостаев, Наташа Аллунан   

27. Проклятие Пандоры 5-17-020945-2     

• Файл №412. «Оксидженс» (2003) // Авторы: Павел Гросс, Эдуард Казаров     

• Файл №413. Проклятие Пандоры (2003) // Автор: Вадим Кузнецов     

• Файл №416-f. Сотворение мира (2003) // Авторы: Андрей Легостаев, Наташа Аллунан   

28. Улыбка монстра     

• Файл №433. Улыбка монстра (2003) // Автор: Виктор Точинов     

• Файл №440. Чертова пора (2004) // Автор: Сергей Федотов   

29. Молчание поросят    

• Файл №701. Либерейторы (2004) // Автор: Виктор Точинов     

• Файл №702. Молчание поросят (2004) // Авторы: Виктор Точинов, Павел Гросс            

• Файл №708-f. Возвращение (2004) // Автор: Елена Радзюкевич    

30. Непорочное зачатие     

• Файл №533. Непорочное зачатие (2004) // Авторы: Андрей Легостаев, Наташа Аллунан     

• Файл №554. Тараканы в голове (2004) // Авторы: Павел Гросс, Екатерина Счастливцева     

• Файл №613-f. Оккупация (2004) // Автор: Алексей Ильин     

• Файл №663. Тварь из-под воды (2004) // Автор: Олег Лугин   

31. Пляшущие человечки           

• Файл №703. Пляшущие человечки (2004) // Автор: Виктор Точинов              

• Файл №707. Путь навахо (2004) // Автор: Джейн Доу    

32. Биплан-призрак    

• Файл №704. Биплан-призрак  [= Биплан-призрак] (2004) // Автор: Виктор Точинов     

• Файл №709. Двуликий (2004) // Автор: Сергей Федотов     

• Файл №710. Телепат (2004) // Авторы: Владислав Гончаров, Сергей Неграш   

33. Скок-поскок 5-17-024986-1     

• Файл №711. Скок-поскок (2004) // Автор: Тарас Витковский     

• Файл №712. Легенда о вечном поиске (2004) // Автор: Анна Музафарова     

• Файл №713-f. На обочине (2004) // Автор: Дмитрий Савельев   

34. Агрессивная среда 5-17-025331-1, 5-9660-0211-8     

• Файл №714. Агрессивная среда (2004) // Автор: Сергей Буренин      

• Файл №715. Когда ангелы плачут (2004) // Автор: Анна Музафарова   

35. Экспортёры 5-17-026010-5    

• Файл №716. Экспортёры (2004) // Автор: Дмитрий Казаков      

• Файл №717. Запах золота // Автор: Ирина Сереброва   

36. Меж двух миров            

• Файл №721. Меж двух миров (2004) // Автор: Лилия Трунова      

• Файл №724. Зелёные глаза (2005) // Автор: Вадим Кузнецов      

• Файл №725. Виртуальный след (2005) // Авторы: Н. Лаврентьев, Б. Юрин   

37. Медвежий угол     

• Файл №720. Медвежий угол (2004) // Автор: Лилия Трунова      

• Файл №722. Бог из машины (2004) // Автор: Дмитрий Янковский      

• Файл №723-f. Скотобойня (2005) // Автор: Дмитрий Савельев   

38. Эмилия     

• Файл №726. Эмилия (2005) // Автор: Анна Музафарова      

• Файл №727. Свои люди (2005) // Автор: Лилия Трунова      

• Файл №728. Чарльстон (2005) // Авторы: Н. Лаврентьев, Б. Юрин   

39. Седьмой исход    

• Файл №729. Седьмой исход (2005) // Автор: Джейн Доу     

• Файл №730. Воскрешение (2005) // Автор: Андрей Власов      

40. Утечка мозгов     

• Файл №732-f. Трагедия и его напарник (2005) // Автор: Дмитрий Савельев      

• Файл №733-f. Пентименто (2005) // Автор: Дмитрий Савельев      

• Файл №734-f. Утечка мозгов (2005) // Автор: Виктор Точинов   

41. Земля волков  

• Файл №718. Земля волков (2004) // Автор: Елена Радзюкевич   

• Файл №719-f. Воплощение кошмара (2004) // Авторы: Дмитрий Савельев, Келли Морланд

Документальные 

 The X-Files Declassified: The Unauthorized Guide (Френк Ловис) (Carol Publishing, 1996) ISBN 0-8065-1745-X
 The Unauthorized X-Cyclopedia: The Definitive Reference Guide to The X-Files (Дежймс Хэтфилд и Джордж Бёрт) (Kensington, reissued 1997) Reissue ISBN 1-57566-233-7
 X-Treme Possibilities: A Comprehensively Expanded Rummage Through Five Years of The X-Files (Пол Корнелл, Мартин Дэй и Кит Топпинг) (Virgin Publishing, reissued 1998) Reissue ISBN 0-7535-0228-3
 The Truth Is Out There: The Official Guide to The X-Files, Vol. 1 (Брайан Лори и Крис Картер, при участии Сары Стигелль) (Perennial Currents, 1995) ISBN 0-06-105330-9
 Trust No One: The Official Guide to The X-Files, Vol. 2 (Брайан Лори и Крис Картер, при участии Сары Стигелль) (HarperEntertainment, 1996) ISBN 0-06-105353-8
 I Want to Believe: The Official Guide to The X-Files, Vol. 3 (Энди Мэйзлер и Крис Картер, при участии Сары Стигелль) (Harper Paperbacks, 1998) ISBN 0-06-105386-4
 Resist or Serve: The Official Guide to The X-Files, Vol. 4 (Энди Мэйзлер) ISBN 0-06-107309-1
 The End and the Beginning (The Official Guide to the X-Files, Vol. 5 (Энди Мэйзлер) (Perennial Currents, 2000) ISBN 0-06-107595-7
 All Things (The Official Guide to The X-Files, Vol. 6 (Марк Шапиро) (Harper Paperbacks, 2001) ISBN 0-06-107611-2
 X Marks the Spot: On Location With The X-Files (Луиза Градницер, Тодд Питтсон и Том Брэйдвуд) (Arsenal Pulp Press, 1999) ISBN 1-55152-066-4
 The Real Science Behind the X-Files: Microbes, Meteorites, and Mutants (Энн Саймон) (Simon & Schuster / Touchstone, 2001) ISBN 0-684-85618-2
 The Art of the X-Files (Энн Риверз Сиддонс и Уилльям Гибсон) (HarperPrism, 1998) ISBN 0-06-105037-7
 The X Files Book of the Unexplained, Vol. One (Джейн Голдман) (Simon Schuster Trade) ISBN 0-684-81962-7
 The X Files Book of the Unexplained, Vol. Two (Джейн Голдман) (Harper Prism, 1997) ISBN 0-06-105280-9
 The Anderson Files, The Unauthorized Biography of Gillian Anderson (Марк Шапиро)
 The Duchovny Files: The Truth Is in Here (Пол Митчелл) (ECW Press, 1996) ISBN 1-55022-284-8
 Anderson + Duchovny, eXtra story (Дэвид Бассом)
 The New Unofficial X-Files Companion, Volume Two (Н. И. Джиндж)(Macmilan, 1996) ISBN 0-333-67981-4
 X-Files Confidential, The Unauthorized X-Philes Compendium (Тэд Эдвардс) (Little, Brown and Company, 1996) ISBN 0-316-88181-3
 The Science of The X-Files (Майкл Уайт)
 Wanting to Believe: A Critical Guide to The X-Files, Millennium & The Lone Gunmen (Роберт Ширман) (Mad Norwegian, 2009) ISBN 978-0-9759446-9-1

Примечания

Ссылки 
 Информационный архив на сайте Fantastic Fiction.

Секретные материалы
Книжные серии
Романы ужасов
Романы по мотивам фильмов и сериалов